Riccardo Moizo – generale e prefetto italiano 
 Romolo Moizo – magistrato, scrittore e dirigente sportivo italiano